Нингуно, Асерадеро има више значења:

 Нингуно, Асерадеро (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нингуно, Асерадеро (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Асерадеро (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Асерадеро (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Асерадеро (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику